Il doppio del torneo di tennis Brasil Open 1987, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrici Katrina Adams e Cheryl Jones che hanno battuto in finale Jill Hetherington e Mercedes Paz 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Andrea Betzner /  Isabel Cueto (quarti di finale)
 Jill Hetherington /  Mercedes Paz (finale)

 Lea Antonoplis /  Emilse Raponi (primo turno)
 Neige Dias /  Bettina Fulco (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1987